Святий Сікст I — сьомий Папа Римський.
 Святий Сікст II — двадцять четвертий Папа Римський.
 Святий Сікст III — сорок четвертий Папа Римський.
 Святий Сікст IV — 212-ий Папа Римський.
 Святий Сікст V — 227-ий Папа Римський.

Див. також 
 Сикст Еразм — вчений.